Popeni se poate referi la:

Localități din România:
Popeni, o localitate din județul Bacău
Popeni, o localitate din județul Sălaj
Popeni, o localitate din comuna Găgești, județul Vaslui
Popeni, o localitate din comuna Zorleni, județul Vaslui

Vezi și 
 Pop (dezambiguizare)
 Popa (nume de familie)
 Popești (dezambiguizare)
 Popescu (nume de familie)
 Popovici (dezambiguizare)
 Popoviciu (nume de familie)

Toponime românești